|-
| 179401 - || || 22 de desembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 179402 - || || 20 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179403 - || || 22 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179404 - || || 17 de desembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 179405 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179406 - || || 19 de desembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179407 - || || 19 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179408 - || || 19 de desembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179409 - || || 20 de desembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179410 - || || 20 de desembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179411 - || || 18 de desembre de 2001 || Apache Point || SDSS
|-
| 179412 - || || 18 de desembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179413 - || || 19 de desembre de 2001 || Apache Point || SDSS
|-
| 179414 - || || 7 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179415 - || || 10 de gener de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 179416 - || || 9 de gener de 2002 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 179417 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179418 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179419 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179420 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179421 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179422 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179423 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179424 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179425 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179426 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179427 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179428 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179429 - || || 11 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179430 - || || 12 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179431 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179432 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179433 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179434 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179435 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179436 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179437 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179438 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179439 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179440 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179441 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179442 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179443 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179444 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179445 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179446 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179447 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179448 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179449 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179450 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179451 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179452 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179453 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179454 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179455 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179456 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179457 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179458 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179459 - || || 10 de gener de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179460 - || || 11 de gener de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179461 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179462 - || || 12 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179463 - || || 9 de gener de 2002 || Nashville || R. Clingan
|-
| 179464 - || || 19 de gener de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 179465 - || || 18 de gener de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179466 - || || 19 de gener de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179467 - || || 18 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179468 - || || 19 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179469 - || || 22 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179470 - || || 23 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179471 - || || 23 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179472 - || || 23 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179473 - || || 17 de gener de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179474 - || || 20 de gener de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179475 - || || 21 de gener de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179476 - || || 21 de gener de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179477 - || || 21 de gener de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179478 - || || 21 de gener de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179479 - || || 3 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179480 - || || 3 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179481 - || || 8 de febrer de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 179482 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179483 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179484 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179485 - || || 5 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179486 - || || 6 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179487 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179488 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179489 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179490 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179491 - || || 7 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179492 - || || 3 de febrer de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179493 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179494 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179495 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179496 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179497 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179498 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179499 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179500 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
|}

9